Birmingham & District League 1893–94 var den femte sæson af den engelske fodboldliga Birmingham & District League. Ligaen havde deltagelse af 14 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Old Hill Wanderers FC, som dermed vandt Birmingham & District League for første gang.

Siden den forrige sæson var ligaen blevet udvidet med fire nye klubber.

Resultater

Kilder / eksterne henvisninger

Noter 

Sæsoner i West Midlands (Regional) League
Fodbold i 1893
Fodbold i 1894